Verkehrswert ist
 der Verkehrswert von Gütern, siehe Marktwert
 ein Begriff der Immobilienbewertung, siehe Marktwert (Immobilie)
 ein Begriff der Kfz-Bewertung (Wertschätzung), siehe Verkehrswert (Kfz)
 ein Begriff in der Nachrichtentechnik, siehe Verkehrswert (Nachrichtentechnik)
 ein Begriff für die Bewertung der Verkehrsinfrastruktur, siehe Verkehrsbedeutung